Манеево — название населённых пунктов в России:

 Манеево — село в Аургазинском районе Башкортостана.
 Манеево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.